Zandpolder (Hulst), een polder in de gemeente Hulst
Zandpolder (Sluis), een polder in de gemeente Sluis